«Hotel Crillón» - o «Hotel Crillon» - puede referirse a:

Edificios 
 Hotel Crillon (Hôtel de Crillon), París, Francia.
 Hotel Crillón, Santiago de Chile, Chile.
 Hotel Crillón, Buenos Aires, Argentina.
Hotel Crillon, Lima, Perú (existió hasta 1999, cerró en 2011)